Le nom de Berthe de Souabe a été porté en particulier par:

 Berthe de Souabe (Bourgogne), dite la Filandière ou la reine fileuse (v. 907-†ap. ) : fille de Burchard II, duc de Souabe, elle épouse le roi de Bourgogne, Rodolphe II en 922

 Berthe de Souabe (Lorraine) (1123-†1195), sœur de l'empereur Frédéric I de Hohenstaufen, dit Frédéric Barberousse : elle épouse Mathieu I de Lorraine vers 1138

Homonymie dynastique